Dit is een lijst van planetoïden 25301-25400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (25301) Ambrofogar || 1998 XZ2|| 7 december 1998 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (25302) Niim || 1998 XW3|| 9 december 1998 || N. Sato
|-
| (25303) - || 1998 XE17|| 8 december 1998 || ODAS
|-
| (25304) - || 1998 XQ28|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (25305) - || 1998 XH62|| 9 december 1998 || LINEAR
|-
| (25306) - || 1998 XQ73|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (25307) - || 1998 XU77|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (25308) - || 1998 XW82|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (25309) Chrisauer || 1998 XQ87|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (25310) - || 1998 XY92|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (25311) - || 1998 YV3|| 17 december 1998 || T. Rezek, P. Pravec
|-
| (25312) Asiapossenti || 1998 YU6|| 22 december 1998 || V. S. Casulli
|-
| (25313) - || 1998 YV8|| 22 december 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25314) - || 1999 AK3|| 8 januari 1999 || LINEAR
|-
| (25315) - || 1999 AZ8|| 9 januari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25316) Comnick || 1999 AH23|| 10 januari 1999 || LONEOS
|-
| (25317) - || 1999 BL12|| 24 januari 1999 || Črni Vrh
|-
| (25318) - || 1999 CH12|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (25319) - || 1999 CT14|| 15 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (25320) - || 1999 CP15|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (25321) Rohitsingh || 1999 FR27|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (25322) Rebeccajean || 1999 FM28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (25323) - || 1999 FC34|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (25324) - || 1999 GQ4|| 10 april 1999 || K. Korlević
|-
| (25325) - || 1999 JS5|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (25326) Lawrencesun || 1999 JB32|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (25327) - || 1999 JB63|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (25328) - || 1999 JK83|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (25329) - || 1999 JO84|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (25330) - || 1999 KV4|| 17 mei 1999 || CSS
|-
| (25331) Berrevoets || 1999 KY4|| 20 mei 1999 || J. M. Roe
|-
| (25332) - || 1999 KK6|| 17 mei 1999 || LINEAR
|-
| (25333) Britwenger || 1999 KW13|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (25334) - || 1999 LK11|| 8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (25335) - || 1999 NT || 9 juli 1999 || M. Bœuf
|-
| (25336) - || 1999 OR2|| 22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (25337) Elisabetta || 1999 PK || 6 augustus 1999 || G. Masi
|-
| (25338) - || 1999 RE2|| 6 september 1999 || C. W. Juels
|-
| (25339) - || 1999 RE27|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (25340) Segoves || 1999 RX31|| 10 september 1999 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (25341) - || 1999 RT38|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (25342) - || 1999 RQ42|| 14 september 1999 || K. Korlević
|-
| (25343) - || 1999 RA44|| 15 september 1999 || K. Korlević
|-
| (25344) - || 1999 RN72|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (25345) - || 1999 RW88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (25346) - || 1999 RS103|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (25347) - || 1999 RQ116|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (25348) Wisniowiecki || 1999 RJ124|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (25349) - || 1999 RL127|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (25350) - || 1999 RB143|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (25351) - || 1999 RK173|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (25352) - || 1999 RQ201|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (25353) - || 1999 RB210|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (25354) Zdasiuk || 1999 RD211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (25355) - || 1999 RU221|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (25356) - || 1999 SK6|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (25357) - || 1999 TM || 1 oktober 1999 || T. Stafford
|-
| (25358) Boskovice || 1999 TY3|| 2 oktober 1999 || L. Šarounová
|-
| (25359) - || 1999 TW11|| 10 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (25360) - || 1999 TK14|| 10 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (25361) - || 1999 TC23|| 3 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (25362) - || 1999 TH24|| 4 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (25363) - || 1999 TW24|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25364) Allisonbaas || 1999 TD26|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25365) Bernreuter || 1999 TC27|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25366) Maureenbobo || 1999 TH30|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25367) Cicek || 1999 TC96|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25368) Gailcolwell || 1999 TQ96|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25369) Dawndonovan || 1999 TR108|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25370) Karenfletch || 1999 TW144|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25371) Frangaley || 1999 TS153|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25372) Shanagarza || 1999 TB164|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25373) Gorsch || 1999 TC166|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25374) Harbrucker || 1999 TC178|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25375) Treenajoi || 1999 TR180|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25376) Christikeen || 1999 TS180|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25377) Rolaberee || 1999 TZ196|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25378) Erinlambert || 1999 TY197|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25379) - || 1999 TL210|| 14 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25380) - || 1999 TA212|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25381) Jerrynelson || 1999 TE213|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25382) - || 1999 TK226|| 3 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (25383) Lindacker || 1999 UN1|| 18 oktober 1999 || Kleť
|-
| (25384) Partizánske || 1999 UW1|| 18 oktober 1999 || P. Kušnirák
|-
| (25385) - || 1999 UC3|| 20 oktober 1999 || T. Kagawa
|-
| (25386) - || 1999 UE3|| 17 oktober 1999 || W. Bickel
|-
| (25387) - || 1999 UN3|| 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (25388) - || 1999 UG4|| 31 oktober 1999 || J. M. Roe
|-
| (25389) - || 1999 UJ9|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (25390) - || 1999 UU10|| 31 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (25391) - || 1999 UC16|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (25392) - || 1999 UC26|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (25393) - || 1999 UK26|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (25394) - || 1999 UQ48|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (25395) - || 1999 VF6|| 5 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25396) - || 1999 VL10|| 9 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (25397) - || 1999 VY10|| 7 november 1999 || S. Sposetti
|-
| (25398) - || 1999 VM12|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (25399) Vonnegut || 1999 VN20|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (25400) - || 1999 VU20|| 9 november 1999 || Y. Shimizu, T. Urata|}

Planetoïdenlijsten